Spannring steht für:
 Spannring (Schmuck), einen Fingerring
 Spannring (Technik), ein Teil einer Rohrverbindung
 Spannring (Verschluss), ein Metallring-Verschluss für Fässer

Spannring ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Spannring (1862–1930), österreichischer Bildhauer und Schulleiter
 Louise Spannring oder Luise Spannring (1894–1982), österreichische Keramikerin und Unternehmerin
 Patrick Spannring (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler
 Peter Spannring (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ) und Kammerangestellter